Berger Straße oder Bergerstraße steht für:

 Berger Straße, Einkaufsstraße in Frankfurt am Main, Hessen
 Berger Straße (Düsseldorf), Straße in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Berger Straße 3 (Düsseldorf), Geschäftshaus in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Bergerstraße, Ortsteil von Viersen, Nordrhein-Westfalen